

Geografia 
 Repton – parrocchia civile del South Derbyshire, Derbyshire (Regno Unito)
 Repton – città della contea di Conecuh, Alabama (Stati Uniti d'America)

Videogiochi 
 Repton – videogioco della Sirius Software del 1983
 Repton – videogioco della Superior Software del 1985

Altro 
 Repton School – scuola privata con sede a Repton (Regno Unito)